Kantortreppe steht für:
 Kantortreppe (Alvensleben)
 Kantortreppe (Hundisburg)